Никола́й Па́влович Пече́рский (27 января 1915, Харьков — 3 сентября 1973, Москва) — русский советский детский писатель. Член Союза писателей СССР. Местом действия многих произведений является Сибирь.

Биография 
Родился 27 января 1915 года в Харькове. Сочинять стихи и рассказы начал в 5 классе школы. Много путешествовал с родителями по родной стране, был в Бухаре, Душанбе, Ташкенте, Семипалатинске. Участник Великой Отечественной войны. 

Долгое время работал корреспондентом газеты «Правда». Первая повесть («У самых гор») была издана в 1950 году.

Всего у писателя вышло двадцать книг для младшего и среднего школьного возраста.

Умер 3 сентября 1973 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Основные произведения 
 «Генка Пыжов — первый житель Братска» (1958) — тринадцатилетний Генка едет с отцом и бабушкой на строительство Братской ГЭС и описывает все, что с ним происходит. Повесть вышла в популярной книжной серии «Библиотека пионера», стала основой для одноимённых спектаклей, поставленных в Братске и Омске, радиоспектакля.
 «У тебя всё впереди, Валерка!» (1959)
 «Красный вагон» (1960) — о мечте о дружбе.
 «Кеша и хитрый Бог» (1962) — о жизни подростков в рыбачьем посёлке на Байкале.
 «Сережка Покусаев, его жизнь и страдания» (1970) — весёлая история о большом выдумщике.
 «Масштабные ребята» (1971) — о юных строителях.
 «Будь моим сыном» (1974) — о непростых семейных обстоятельствах.

Примечания

Литература 
 Похвистнев Г. Н. П. Печерский: Биогр. очерк // Литературная Сибирь. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 228—231. — 336 с. — 5000 экз.

Ссылки 
 Николай Павлович Печерский на сайте «Писатели Приангарья — детям»

Русские писатели XX века
Русские писатели по алфавиту
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели Иркутска
Медики Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище